Schönmühle ist ein geographischer Name:

Orte:
 Schönmühle (Feuchtwangen), Ortsteil der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schönmühle (Kreßberg), Wohnplatz im Ortsteil Marktlustenau der Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schönmühle (Leuchtenberg), Ortsteil des Marktes Leuchtenberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Schönmühle (Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

Gebäude:
 Schönmühle, Mühle in Volkach, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Schaubmühle

Siehe auch:
 Schönmühl